Ujazdów – rejon Śródmieścia Warszawy, znany ze swojego zabytkowego charakteru
 2 miejscowości w Polsce: 
 Ujazdów – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Hańsk 
 Ujazdów – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Nielisz 

Zobacz też: Ujazdowo, Ujazd (ujednoznacznienie)